Нина Максимовна Распопова (31 декабря 1913 года — 2 июля 2009 года) — командир звена 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, гвардии старший лейтенант. Герой Советского Союза (1946).

Биография 
Нина Распопова родилась 31 декабря 1913 года в селе Магдагачи Приморской области, входящей в состав Приамурского генерал-губернаторства (ныне районный центр Магдагачинского района Амурской области) в семье простого русского рабочего. Русская.

Окончила горнопромышленное училище, лётную школу в Хабаровске и Курсы усовершенствования командного состава при Центральном аэроклубе в Москве. Работала геологом, инструктором-лётчиком в аэроклубах в городах Омск и Мытищи Московской области.

В Красной Армии с октября 1941 года. На фронтах Великой Отечественной войны с мая 1942 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года.

Командир звена 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка (325-я ночная бомбардировочная авиадивизия, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт) гвардии старший лейтенант Распопова к концу войны совершила 805 боевых вылетов, нанеся большие потери врагу в живой силе и боевой технике.

После войны отважная лётчица — в запасе, а затем в отставке. Работала ответственным секретарём Мытищинского районного отделения общества «Знание». Вела активную общественную деятельность. Жила в городе Мытищи.

Нина Максимовна Распопова умерла 2 июля 2009 года на 96-м году жизни. Похоронена на Волковском кладбище в Мытищах.

На Бульваре ветеранов в Мытищах 9 сентября 2010 года открыт мемориальный комплекс, посвящённый Нине Распоповой.

Награды и звания 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии старшему лейтенанту Распоповой Нине Максимовне присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и Медали «Золотая Звезда» (№ 9011).
 Орден Дружбы народов (07.04.1994) — за заслуги в ветеранском движении и активное участие в патриотическом воспитании молодёжи.
 Два ордена Красного Знамени (19.10.1942, 14.12.1944).
 Три ордена Отечественной войны I степени (22.2.1944, 15.06.1945, 11.03.1985).
 Награждена медалями.
 Почётный гражданин Мытищинского района Московской области (1997).

Литература 

 
 
 Дудаков А. Г. Нина Распопова: «Ночная ведьма». / Отчизны верные сыны. Очерки о руководителях, активистах и воспитанниках ОСОАВИАХИМа-ДОСААФ-РОСТО (ДОСААФ). Ред. кол.: Анохин А. И., Дранишников В. П., Наместников В. Н., Степанов В. В., Федулов С. В. — М.: Изд. Тактика, 2004. — 352 с., ил.; стр. 163—168.
 Пронякин К. А. Первые летчики на Дальнем Востоке России: влетевшие в историю (справочник. 196 биографий). К 80-летию Хабаровского края, к 95-летию Гражданского Воздушного флота России и к 100-летию Восточного военного округа. Приветствия: Героя России Г. В. Жидко, С. И. Авакянца, С. И. Фургала, А. С. Николаева; предисл. Т. В. Барановой; послесл.: А. М. Будника, В. М. Куканова. — Хабаровск: ООО «МедиаМост»; РГО, 2019—160 с., ил. (Серия: История развития авиации на Дальнем Востоке), стр. 87.
 Мелентьев Г. Пусть всегда будет мир // Служба быта — 1980. — №3. — С. 45.

Примечания

Ссылки 

 «Нина Максимовна Распопова — одна из героинь праздника» — Первый канал 23 февраля 2004, Понедельник, 22:23.
 «В Москве чествовали ветеранов ВВС» — Первый канал 03 марта 2005, Четверг, 18:43.
 «Очерк о летчице Распоповой» — Телеканал Подмосковье 6 июля, 2009.
 «Ветеранам, детям и родителям» — Телеканал Подмосковье 10 сентября, 2010.
 «Отважная фея войны» — Телеканал Подмосковье 14 сентября, 2010.
 .
 Мемориальный комплекс в городе Мытищи, посвящённый Н. М. Распоповой.

Выпускники курсов «Выстрел»
Лётчицы Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Похороненные на Волковском кладбище (Мытищи)
Командиры звеньев в Великой Отечественной войне